A disputa do individual feminino do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada entre os dias 28 de julho e 1 de agosto no ExCeL, em Londres.

Calendário

Cabeças de chave
As cabeças de chave foram escolhidas de acordo com o Ranking Internacional divulgado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa em julho. As 16 mais bem ranqueadas avançaram diretamente à terceira fase.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

As mesa-tenistas ranqueadas do 17º ao 32º lugar se classificaram diretamente à segunda fase.

Resultados

Fase preliminar

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Finais

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012